Willem Herman Johan Marie (Wim) Lambooij (Breda, 16 oktober 1909 – ?) was een Nederlands politicus en diplomaat. 

Hij werd geboren als zoon van Johan Marie Jacques Hubert Lambooij (1874-1942; docent KMA) en Christine Gerardine Thérèse Schüngel (1874-1962). Zijn vader was minister van Defensie en later burgemeester van Hilversum. Hij is zelf afgestudeerd in de rechten en was werkzaam bij een notariskantoor in Hilversum voor hij midden 1937 benoemd werd tot burgemeester van Eijsden. In 1943 werd hij ontslagen maar na de bevrijding in 1944 keerde hij terug in zijn oude functie. Lambooij werd in 1947 benoemd tot burgemeester van Lisse. Drie jaar later werd hem op eigen verzoek ontslag verleend waarna hij Nederlands consul-generaal in Chicago werd. Eind 1974 ging hij als ambtenaar van de buitenlandse dienst met pensioen.

Hij was getrouwd met Anna Verena Obrecht en toen zij in 2008 in Ontario overleed was hij al overleden. Zijn broer R.J.J. Lambooij en zwager K.L.J. Wouters waren eveneens burgemeester.

Burgemeester van Eijsden
Burgemeester van Lisse